Guéguen ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Guéguen (1924–1998), französischer Radrennfahrer
 Yves Guéguen (* 1949), französischer Geophysiker

Siehe auch:
 Gueguen